Glejcheniowce (Gleicheniales) – rząd paproci obejmujący 3 rodziny, 10 rodzajów i ponad 170 gatunków. Występują w całej strefie tropikalnej, jednak największe zróżnicowanie osiągają w rejonie Azji południowo-wschodniej oraz na wyspach Pacyfiku. Ślady kopalne znane są ze wszystkich kontynentów, włączając w to Antarktydę. Zaliczane tu paprocie wytwarzają drobne, małe i zwykle pozbawione zawijki kupki zarodni na spodniej (odosiowej) stronie liści. Są to paprocie naziemne i epilityczne.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna w systemie PPG I (2016)

 Podział rzędu według Smitha i in. (2006) oraz PPG I (2016)
W obrębie rzędu wyróżnia się trzy rodziny, spośród których klad bazalny stanowią glejcheniowate:

Przypisy 

Glejcheniowce